Семён Его́рович Авдо́шкин (15 августа 1918 — 9 марта 1963) — участник Великой Отечественной войны, командир пулемётной роты 1178-го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта, Герой Советского Союза, старший лейтенант.

Биография 
Родился 15 августа 1918 года в селе Волосово (ныне — деревня Волосово-Звягино Козельского района Калужской области) в семье крестьянина. Русский.

Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. После окончания начальной школы работал в колхозе. С апреля 1933 года по сентябрь 1939 года работал шлифовщиком, слесарем, токарем в городах Руза, Подольск Московской области и городе Рыбинске.

В Красной Армии с ноября 1939 года. Призван Ульяновским райвоенкоматом Орловской области.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

Особенно отличился 29 июля 1944 года. Пулемётная рота, которой командовал старший лейтенант С. Е. Авдошкин, на подручных средствах форсировала реку Висла в районе населенного пункта Лонжак (юго-западнее города Сандомир ныне Польша), потопила паром и 3 лодки с гитлеровцами. Овладев плацдармом, пулемётчики уничтожили до 2-х пехотных взводов противника, подбили 8 автомашин с боеприпасами и продовольствием, захватили 3 станковых пулемёта, 17 винтовок и взяли в плен 12 солдат противника.

В этом бою С. Е. Авдошкин, командуя ротой, сам всё время находился впереди и лично уничтожил 12 солдат и 2-х офицеров противника. В результате боя рота С. Е. Авдошкина дала возможность с меньшими потерями в нескольких местах форсировать реку Вислу другим частям полка.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4595) старшему лейтенанту Авдошкину Семёну Егоровичу присвоено 23 сентября 1944 года.

После увольнения в запас жил в городе Стерлитамаке в Башкирии, работал экспедитором, начальником пожарно-сторожевой охраны Стерлитамакского ликёро-водочного завода. Умер 9 марта 1963 года, похоронен в .

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны II степени
 Медали

Память 
 На территории школы № 14 города Стерлитамака установлен бюст Героя.

Примечания

Источники 
 
 

Родившиеся в Козельском районе
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»